Останнього разу, коли турнір проводився в 2019 році перед пандемією, перемогла Петра Квітова, одннак цього року вона поступилася в чвертьфіналі Еліні Світоліній. 

Титул виграла Ешлі Барті, здолавши в фіналі  Орину Соболенко з рахунком 3–6, 6–0, 6–3.

Сіяні тенісистки
Перші чотири номери посіву отримали автоматичну перепустку в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Джерела
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації

Посилання

Porsche Tennis Grand Prix Singles
2021 Singles